Намик Ибрагим оглы Ибрагимов () — азербайджанский учёный, доктор физико-математических наук, руководитель лаборатории Института Физики НАНА.

Биография 
Намик Ибрагимов родился 19 октября 1932 года в городе Нахичевань Нахичеванской АССР Азербайджанской ССР. Окончил факультет физической электроники ныне Санкт-Петербургского технического университета. Защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора физико-математических наук по специальности 01.04.10 — Физика полупроводников и диэлектриков. Н. Ибрагимов работает старшим научным сотрудником, руководителем лаборатории «Электрофотографии» Института физики НАНА.

Научная деятельность 
Лаборатория, руководимая Н. Ибрагимовым, занимается исследованиями закономерностей формирования структуры и свойств селена, создание электрофотографических слоев на основе селена и его соединений. В результате исследований лабораторией выявлены основные закономерности формирования структуры и свойств селена, созданы новые электрофотографические слои на основе селена и его соединений.

Намик Ибрагимов — автор 91 опубликованных научных работ, 17 авторских свидетельств и патентов. Подготовил 3 кандидатов наук, 1 доктора наук.

Научные достижения:
 Обнаружение ЭПР поглощения в селене и установление природы явления. Изучение механизма образования и распада парамагнитных центров.
 Выявление существования в селене спонтанных надмолекулярных образований размером ~10-4 см.
 Установление существования для селена характеристической температуры (θ=470±20°С), выше которой разрушается цепочечное строение молекул, что проявляется в резком изменении физических свойств расплава (вязкость, электропроводность, парамагнетизм и др.).
 Установление корреляции в температурных и временных изменениях структуры и свойств жидкого селена. Проведение анализа проводимости жидкого селена в рамках модели Мотта-Коэна с учётом температурного изменения структуры расплава.
 Выявление природы структурной памяти селена. Установление обратимых и необратимых изменений структуры жидкого селена, что в зависимости от режима термообработки жидкого селена, происходят как обратимые, так и необратимые изменения структуры.
 Изучение механизма донорно-акцепторного взаимодействия ряда важных примесей в полимерной матрице селена и установлено состояние кислорода, галоидов, марганца и таллия, определена подвижность ионов таллия в селене.
 Создание ряда новых электрофотографических слоёв на основе селена и его соединений.

Некоторые научные работы

Источники 
 Страница на сайте НАНА
 Лаборатория "Электрофотографии"